Nibiru har flere betydninger:
 Nibiru, er i det Babyloniske digt Enuma Elish, associeret med guden Marduk og er normalt accepteret at referere til planeten Jupiter.
 Nibiru, en pseudovidenskabelig planetarisk objekt, beskrevet af Zecharia Sitchin
 Nibiru: Age of Secrets – et computer adventure spil frigivet i 2005.
 Nibiru Astronomical Society, et studenter – academisk society som underviser i astronomi ved National Autonomous University of Mexico (UNAM).